BNP Paribas Masters 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 2–8 listopada 2015 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 3 288 530 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 we Francji